

Patronymie 
 Raymond B. West (1886 – 1923), un réalisateur américain ;
 Sir Raymond West (1832–1912), un Sir anglais, Chevalier Commandeur de l'Ordre de l'Empire des Indes (KCIE). Il a été barrister à Dublin en 1871, puis juge à la Haute Cour de Bombay, de 1873 à 1887.

Personnage 
 Raymond West, un personnage fictif, neveu de la détective Miss Marple dans les romans d'Agatha Christie.

Voir aussi 
 
 

 Raymond Westerling (1919–1987), un officier de l’Armée royale des Indes néerlandaises ;
 Raymond Westwood (1912–1982), un footballeur international anglais ;
 Ray Wesson (1977–), un basketteur professionnel américain.